Гогенберг () — немецкая фамилия и топоним. Известные носители:

 Гогенберг, Бартоломео (1694—1783) — австрийский художник эпохи барокко.
 Гогенберг, Георг (1929—2019) — австрийский дипломат.
 Гогенберг, Максимилиан фон (1902—1962) — австрийский аристократ.
 Гогенберг, София (1868—1914) — морганатическая жена австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда.
 Гогенберг, Эрнст фон (1904—1954) — австрийский аристократ.

См. также 
 Гогенберги
 Гогенберг (село)